Epicauta — род нарывников из подсемейства Meloinae, насчитывающий около 380 видов. Представители рода Lytta имеют внешнее сходство с Epicauta. Некоторые представители рода вредители семенных культур.

Этимология 
Научное название «Epicauta» происходит от  — плюс, на; +  гореть, жечь, это указывает на то, что жуки ядовиты.

Описание 
Жуки мелких и средних размеров, достигающие в длину от 4 до 18 мм.

Перечень видов 
В составе рода:
 Epicauta atomaria (Germar, 1821) 
 Epicauta atrivittata (LeConte, 1854) 
 Epicauta cavernosa Courbon, 1855 
 Epicauta erythrocephala (Pallas, 1776) 
 Epicauta flabellicornis (Germar, 1817) 
 Epicauta hirtipes Waterhouse, 1876
 Epicauta leopardina (Haag-Rutenb., 1880) 
 Epicauta megalocephala (Gebler, 1817) 
 Epicauta rufidorsum (Goeze, 1777) 
 Epicauta sibirica Pallas, 1777

Неарктические виды:
 Epicauta alastor Skinner, 1904
 Epicauta albida (Say, 1824) 
 Epicauta alpina Werner, 1944
 Epicauta arizonica Werner, 1944
 Epicauta atrivittata (LeConte, 1854)
 Epicauta balli Werner, 1945
 Epicauta callosa LeConte, 1866
 Epicauta fabricii (LeConte, 1853)
 Epicauta flavocinerea (Blatchley, 1910)
 Epicauta gissleri (Horn, 1878)
 Epicauta heterodera Horn, 1891
 Epicauta hirsutipubescens (Maydell, 1934)
 Epicauta immaculata (Say, 1824)
 Epicauta ingrata Fall, 1907
 Epicauta lauta (Horn, 1885)
 Epicauta liebecki Werner, 1944
 Epicauta linearis (LeConte, 1858)
 Epicauta longicollis (LeConte, 1853)
 Epicauta maculifera (Maydell, 1934)
 Epicauta mimetica (Horn, 1875)
 Epicauta murina (LeConte, 1853)
 Epicauta ochrea (LeConte, 1853)
 Epicauta parkeri Werner, 1944
 Epicauta polingi Werner, 1944
 Epicauta purpurea (Horn, 1885)
 Epicauta segmenta (Say, 1824)
 Epicauta subglabra (Fall, 1922)
 Epicauta sublineata (LeConte, 1854)
 Epicauta tenella (LeConte, 1858)
 Epicauta tenuilineata (Horn, 1894)
 Epicauta tenuis (LeConte, 1853)
 Epicauta texana Werner, 1944
 Epicauta torsa (LeConte, 1853)
 Epicauta uniforma Werner, 1944
 Epicauta valida (LeConte, 1853)
 Epicauta virgulata (LeConte, 1866)
 Epicauta vittata (Fabricius, 1775)

Примечания 

Нарывники
Роды жесткокрылых